Брикама () — город в Гамбии, второй по величине в государстве, административный центр Западного района.

Описание 
Брикама расположена в 20 километрах к югу от столицы государства, Банжула, в 14 километрах от океана и в 8 километрах от реки Гамбия. Остатки первых поселений на территории современного города датируются XIII веком. В Брикаме работают Гамбийский колледж, в котором получают образование будущие учителя, четыре средние и несколько начальных школ. В городе наблюдается устойчивый рост населения:
 1963 — 4195
 1973 — 9483
 1983 — 19 624
 1993 — 41 761
 2003 — 57 556

Примечания

Ссылки 
 Брикама  на сайте accessgambia.com
 Брикама  на сайте turspeak.ru
 Брикама  на сайте topglobus.ru
 Брикама: долгота дня, восход/закат, солнечная активность  на сайте gaisma.com

Города Гамбии